Бата́ев — фамилия. Известные носители:
 Батаев, Ахмед Султанович (1991) — болгарский борец вольного стиля.
 Батаев, Владимир Алексеевич (род. 1966) — российский художник.
 Батаев, Дена Карим-Султанович (род. 1961) — российский учёный, доктор наук, профессор.
 Батаев, Павел Петрович (1915—1942) — советский эрзянский поэт, журналист, военный корреспондент.
 Батаев, Тахир Хожаевич (1973—2007) — чеченский полевой командир, бригадный генерал.
 Батаев, Эльдар Исрапилович (род. 1986) — российский чеченский борец.
 Батаев, Адлан Рамзанович (род. 1993) — российский чеченский боец смешанных единоборств.